Jareño – abitanti di Villadepera
Jareño – abitanti di Villanueva de la Jara